Pierre Terrail de Bayard (1475/6-1524), chevalier dauphinois ;
 Pierre Alexis de Ponson du Terrail (1829-1871), écrivain français ;
 Gabriel Terrail (1859-1930), journaliste, écrivain et homme politique français ;
 Alain Terrail (1933-2015), magistrat français.